Minois bezeichnet:

 Georges Minois (* 1946), französischer Historiker und Buchautor
 Minois (Gattung), Gattung innerhalb der Unterfamilie der Augenfalter